Ranzania Nardo, 1840 – rodzaj ryb w rodzinie samogłowowatych
 Ranzania T. Ito – rodzaj roślin w rodzinie berberysowatych